Лусон — топоним. Может означать:
 Лусон — крупнейший остров на Филиппинах.
 Лусон — одна из трёх островных групп, составляющих Филиппинский архипелаг.
 Лусон (пролив) — пролив.